Thunder Alley steht für:

 Thunder Alley (Brettspiel), Brettspiel

Film und Fernsehen:
 Thunder Alley, Originaltitel von Donner-Teufel, US-amerikanischer Film von Richard Rush (1967) 
 Thunder Alley (1985), US-amerikanischer Film von J. S. Cardone 
 Thunder Alley (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1994 bis 1995)